El término Ontario hace referencia a:

Localidades 

 La provincia de Ontario, en Canadá.
 Condado de Ontario (Ontario), Canadá.
 Ontario (California), EE. UU.
 Ontario (Nueva York), EE. UU.
 Ontario (Ohio), EE. UU.
 Ontario (Oregón), EE. UU.
 Ontario (Wisconsin), EE. UU.
 Condado de Ontario (Nueva York), EE. UU.

Lagos 

 Lago Ontario, uno de los Grandes Lagos.